

Persone
 Alison Bastianelli (1997) – pallavolista statunitense
 Gaetano Bastianelli, detto Gano di Catera (1834-1908) – fantino italiano
 Giannotto Bastianelli (1883-1927) – musicologo e critico musicale italiano
 Giuseppe Bastianelli (1862-1959) – medico italiano
 Manuel Bastianelli (2000) – pilota motociclistico italiano
 Margherita Bastianelli (1994) – calciatrice italiana, di ruolo difensore
 Marta Bastianelli (1987) – ciclista su strada e pistard italiana
 Matteo Bastianelli (1985) – regista italiano
 Raffaele Bastianelli (1863-1961) – chirurgo e politico italiano, fratello minore del medico Giuseppe
 Renato Bastianelli (1924-2010) – politico italiano

Altro
 Bastianelli PRB 1 – idrovolante italiano
 Trofeo Internazionale Bastianelli – corsa in linea maschile di ciclismo su strada